Der Begriff Gasthaus zum Hasen ist der Name folgender Bauwerke:

 Gasthaus zum Hasen (Kempten), ein ehemaliges Gasthaus in Kempten (Allgäu)
 Gasthaus zum Hasen (Memmingen), ein Bauwerk in Memmingen
 Gasthaus zum Hasen (Waltenhofen), ein Bauwerk in Waltenhofen